Анатолий Науменко:
 Науменко, Анатолий Вячеславович (род. 1961) — генерал-лейтенант МВД Украины (2010).
 Науменко, Анатолий Максимович (род. 1941) — советский германист, переводовед, литературовед, методист.